Gladiatorerna har flera betydelser:
 Gladiatorerna (TV-program) – ett svenskt tävlingsprogram på TV4
 Gladiatorerna (1954) – en amerikansk film från 1954 regisserad av Delmer Daves
 Gladiatorerna (1969) – en svensk film från 1969 regisserad av Peter Watkins
 MFK Gladiatorerna – en svensk modellflygklubb
 Gladiatorerna (album) – ett musikalbum i serien Absolute

Se även
 The Gladiators – ett reggaeband bildat 1965 på Jamaica
 Gladiator 
 Gladiator (film)